Atomes : ancien nom de la revue La Recherche.
 Atomes crochus, un jeu télévisé

Articles connexes 
 Atome (plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner chimiquement avec une autre)